Bela kan syfta på:
  Bela (djur) – ett släkte snäckor
  Bela (kung) – den första kungen av Edom, som till Beor

Geografi

Indien 

 Bela (ort i Indien), Uttar Pradesh, Pratāpgarh,

Indonesien 

 Desa Bela, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Tjeckien 

 Bělá (vattendrag i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Bělá (vattendrag i Tjeckien, Vysočina, lat 49,47, long 15,24), 
 Bělá (ort i Tjeckien, lat 50,53, long 15,44), 
 Bělá (ort i Tjeckien, Mähren-Schlesien), Opava, 
 Bělá (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,75, long 15,24), 
 Bělá (berg), Mellersta Böhmen,